Animalizem ima lahko več pomenov:

 Animalizem, filozofska teorija, po kateri so človeška bitja živali
 Animalizem (Živalska farma), alegorija na komunizem v Orwellovi noveli Živalska farma
